Ismaily Gonçalves dos Santos – brazylijski piłkarz, zawodnik m.in. SC Braga
 Ismaily SC – egipski klub piłkarski